Il singolare del torneo di tennis Houston Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Sammy Giammalva 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (campione)
 José Luis Clerc (primo turno)
 Harold Solomon (quarti di finale)
 Johan Kriek (primo turno)

 Eddie Dibbs (quarti di finale)
 Vijay Amritraj (primo turno)
 Mel Purcell (quarti di finale)
 José Higueras (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Houston Open 1981